Crin Antonescu (né en 1959), homme politique roumain ;
 Dumitru Antonescu (1945-2016), footballeur roumain ;
 Elena Oana Antonescu (née en 1979), femme politique roumaine ;
 Ion Antonescu (1882-1946), militaire et conducător (dictateur) du Royaume de Roumanie de 1940 à 1944 ; 
 Mihai Antonescu (1904-1946), homme politique roumain, vice-président du Conseil du Royaume de Roumanie de 1941 à 1944, dans le gouvernement dirigé par Ion Antonescu (pas de lien de parenté entre les deux) ;
 Petre Antonescu (1873-1965), architecte et enseignant roumain ;
 Raluca Antonescu (née en 1976), auteure suisse ;
 Victor Antonescu (1871-1947), homme politique et diplomate roumain.

Patronyme roumain